|-
| 154101 - ||  || 20 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154102 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154103 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 154104 - ||  || 10 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 154105 - ||  || 10 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 154106 - ||  || 7 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 154107 - ||  || 15 martie 2002 ||  || 
|-
| 154108 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154109 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154110 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154111 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154112 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154113 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154114 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154115 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154116 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154117 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154118 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154119 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154120 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154121 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154122 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154123 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154124 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154125 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154126 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154127 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154128 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154129 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154130 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154131 - ||  || 6 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 154132 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154133 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154134 - ||  || 9 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 154135 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154136 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154137 - ||  || 12 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154138 - ||  || 12 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154139 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154140 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154141 Kertész ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154142 - || 2002 FW || 18 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154143 - ||  || 19 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154144 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154145 - ||  || 22 martie 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 154146 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154147 - ||  || 20 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154148 - ||  || 30 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154149 - ||  || 5 aprilie 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 154150 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154151 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154152 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154153 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154154 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154155 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154156 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154157 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154158 - ||  || 2 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154159 - ||  || 3 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154160 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154161 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154162 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154163 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154164 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154165 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154166 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154167 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154168 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154169 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154170 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154171 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154172 - ||  || 9 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154173 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154174 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154175 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154176 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154177 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154178 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154179 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154180 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154181 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154182 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154183 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154184 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154185 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154186 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154187 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154188 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154189 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154190 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154191 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154192 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154193 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154194 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154195 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154196 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154197 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154198 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154199 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154200 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-